Теапа има више значења:

 Теапа (Кимистлан), насеље у савезној држави Пуебла у Мексику
 Општина Теапа (Табаско), општина у савезној држави Табаско у Мексику
 Теапа (Теапа, Табаско), насеље у савезној држави Табаско у Мексику
 Теапа (Исматлавакан), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Теапа (Тизимин), насеље у савезној држави Јукатан у Мексику